Az Úrvalsdeild 2007-es szezonja volt a bajnokság kilencvenhatodik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub huszadik bajnoki címe.

Végeredmény

2007
Izland 1